Le maba (ou bora mabang) est une langue nilo-saharienne du groupe des  langues mabanes, parlée dans le Ouaddaï, au Tchad.

Classification 
Le maba appartient au groupe des langues mabanes, une des familles de l'ensemble nilo-saharien. Les locuteurs appellent la langue .

Histoire 
Les  constituent le groupe ethnique le plus nombreux du Ouaddaï. Cette région du Tchad était autrefois un sultanat maba. Si la fonction existe encore, le sultan ne détient plus le pouvoir administratif.

Écriture

Phonologie 
Les tableaux présentent les voyelles et les consonnes du maba.

Voyelles 

Les voyelles longues sont phonèmiques comme le montrent des pairs minimales: , rencontrer et , attendre.

Consonnes 

Le statut de phonème de  n'est pas clairement établit. On le trouve en variation libre, par exemple dans  et , coude.

Une langue tonale 
Le maba est une langue tonale qui possède vraisemblablement quatre tons: haut, bas, montant et descendant.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Liens internes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nilo-sahariennes
 langues mabanes
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues au Tchad

Liens externes 
 
 

Inventaire de langues
Langue mabane
Langue au Tchad